

Anno 
 241 o 241 a.C.

Codici 
 241 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Schaerding, in Austria

Matematica 
 241 – numero